Чанчунь:

 Чанчунь — город субпровинциального значения в провинции Гирин КНР.
 Чанчунь Ятай — футбольный клуб из города Чанчунь, Цзилинь,Китай.
 Чанчунь си-ю цзи — путевой дневник путешествия, совершённого даосским монахом Чанчунем в 1221 году из Китая в ставку Чингисхана.